Рагнар Естберг (швед. Ragnar Östberg 14 липня 1866, Стокгольм — 5 лютого, 1945) — шведський архітектор та викладач зламу 19-20 ст. 
 Інгвілл Флугстад Естберг (норв. Ingvild Flugstad Østberg, нар. 9 листопада 1990, Євік, Норвегія) — норвезька лижниця, що спеціалізується на лижних перегонах, дворазова олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу.